Armesto – località nel comune spagnolo di Becerreá

Persone 
 Floro Díaz Armesto – schermidore argentino
 Sebastian Armesto – attore britannico
 Víctor Guillermo Gutiérrez Armesto – calciatore colombiano